

Райзінг-Сан — місто, штат Індіана
 Райзінг-Сан — місто, штат Меріленд